Ла-Ланд-Шаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 120 км на схід від Нанта, 37 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Ла-Ланд-Шаль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Ланд-Шаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара